Naselja u BiH:
 Vranjska (Bileća, BiH), naselje u općini Bileća
 Vranjska (Bosanska Krupa, BiH), naselje u općini Bosanska Krupa